RTX steht für:

 Russian Traded Index, ein Aktienindex
 RTX (Convention), eine jährliche Spiele- und Internet-Veranstaltung
 RTX Telecom, Hersteller von DECT/VoIP-Telefonen, Skype-Telefon, OEM-Hersteller und ähnliches.
 RTX: Real Time eXtensions für Windows
 Bezeichnung von Grafikkarten, siehe Nvidia-GeForce-20-Serie, Nvidia-GeForce-30-Serie, Nvidia-GeForce-40-Serie

Siehe auch:
 Raytracing

Abkürzung